Jales pode-se referir a:

Brasil 
 Jales - município do Estado de São Paulo;
 Microrregião de Jales - microrregião do estado de São Paulo pertencente à mesorregião de São José do Rio Preto;
 Diocese de Jales - uma diocese católica romana com sede em Jales.

Portugal 
 Alfarela de Jales - freguesia do concelho de Vila Pouca de Aguiar;
 Vreia de Jales - freguesia do concelho de Vila Pouca de Aguiar;
 Campo de Jales - aldeia situada na freguesia de Vreia de Jales;
 Cerdeira de Jales - aldeia situada na freguesia de Vreia de Jales;
 Cidadelhas de Jales - aldeia situada na freguesia de Alfarela de Jales;
 Quintã de Jales - aldeia situada na freguesia de Vreia de Jales.

Desambiguação